Крістіан Дзеноні (італ. Cristian Zenoni, нар. 23 квітня 1977, Трескоре-Бальнеаріо) — італійський футболіст.
 Даміано Дзеноні (італ. Damiano Zenoni, нар. 23 квітня 1977, Трескоре-Бальнеаріо) — італійський футболіст.